Mehrzahl steht für:

 ein anderes Wort für Mehrheit
 eine, 1809 von Joachim Heinrich Campe eingeführte, deutsche Bezeichnung für Plural (bzw. [numerus] pluralis)

Siehe auch: